Moanin’ in the Moonlight — первый альбом американского блюзового певца Хаулина Вулфа. Увидел свет в 1959 году. Представлял собой собрание его синглов, ранее выходивших на лейбле Chess Records.

В 2003 году журнал Rolling Stone поместил альбом Moanin’ in the Moonlight на 153 место своего списка «500 величайших альбомов всех времён». В списке 2012 года альбом находится на 154 месте.

Список композиций 
Все песни, где не указано иное, написаны Честером Бернеттом.

Сторона 1

Сторона 2

Примечания 

Сборные альбомы 1959 года
Альбомы 1959 года
Альбомы Chess Records
Альбомы Хаулина Вулфа
Сборники на английском языке